Hafner, Häfner (Haefner):
 Moritz Hafner
 Hafner Rotachute
 Großer Hafner

 Gerald Häfner
 Reinhard Häfner